Gbaya peut désigner :
 Gbaya, une population d'Afrique centrale ;
 gbaya, un groupe de langues oubanguiennes, dont le gbaya du Nord-Ouest, le gbaya du Sud-Ouest, le gbaya-bossangoa, le gbaya-mbodomo.